Действи́тельный ста́тский сове́тник — гражданский чин 4-го класса Табели о рангах (1724—1917, Российская империя), давал право на потомственное дворянство. Соответствовал чинам генерал-майора в армии и контр-адмирала во флоте, а также (по 1809 год) — придворному чину камергера. Титуловался «Ваше превосходительство».

Описание 
Лица, имевшие этот чин, занимали должности директоров департамента, губернаторов, градоначальников. В 1880 году численность лиц, состоящих в чине действительного статского советника, составляла 2040 человек, а к концу 1890-х годов таковых насчитывалось уже 2687 человек.

С середины XIX века чин действительного статского советника входил в 1-ю из четырёх групп (с 1-го по 5-й класс), которая объединяла представителей чиновничества, определявших курс политики государства. Представители этого чина имели высокие должностные оклады (350 рублей в месяц). Патриарх Алексий I рассказывал такой анекдот:

Отпевают одного высокого чиновника. Диакон молится: «…об упокоении раба Божия…» — а кто-то в толпе говорит: «Какой же он „раб Божий“, если он — действительный статский советник?»

Для производства в чин действительного статского советника был установлен срок службы в 10 лет со времени получения предыдущего чина. Впоследствии возможность получения этого чина по выслуге определённого количества лет была упразднена. Основное условие присвоения чина формулировалось следующим образом:

Чин действительного статского советника упразднён Советом народных комиссаров 23 ноября 1917 года по Декрету об уничтожении сословий и гражданских чинов.

В русской художественной литературе 
 Действительный статский советник Иван Ильич Пралинский (Ф. М. Достоевский, рассказ «Скверный анекдот»).
 Действительный статский советник Иван Захарович Сторешников (Н. Г. Чернышевский, роман «Что делать?»).
 Действительный статский советник в отставке Пётр Николаевич Сорин (А. П. Чехов, пьеса «Чайка»).
 Действительный статский советник Андрей Степанович Пересолин (А. П. Чехов, рассказ «Винт»).
 Действительный статский советник Михаил Васильевич Иконин (Л. А. Чарская)
 Действительный статский советник Иван Францевич Бриллинг (Б. Акунин, роман «Азазель»)
 Действительный статский советник Эраст Фандорин (Б. Акунин, роман «Чёрный город»).

См. также 
 Категория: Действительные статские советники

Примечания

Литература 
 

Гражданские чины Российской империи